Leše (Litija), een plaats in Slovenië in de gemeente Litija
 Leše (Prevalje), een plaats in Slovenië in de gemeente Prevalje
 Leše (Tržič), een plaats in Slovenië in de gemeente Tržič